«Алта́й» () — турецкий профессиональный футбольный клуб из города Измир, выступающий в Первой лиге. Основан в 1914 году. Домашние матчи проводит на стадионе Alsancak Mustafa Denizli Stadium, вмещающем около 15 тысяч зрителей. В сезоне 2020/21 клуб стал победителем плей-офф и вернулся в высшую лигу страны впервые после сезона 2002/03, однако выбыл в Первую лигу уже через год. Также «Алтай» является двукратным победителем Кубка Турции.

История

Основание 
«Алтай» занимает важное место в истории турецкого футбола. Он был основан в 1914 году в Измире. Первоначальная цель создания клуба состояла в том, чтобы объединять местную молодежь в рамках спортивных мероприятий и поощрять занятия. При османском правлении турецкие футболисты не могли соревноваться, массовый спорт был вне закона. Создание «Алтая» поддержали многие видные турецкие политики той эпохи. Бывший президент Турции Махмуд Баяр вложил много сил в создание клуба и его поддержку. Болельщики и игроки «Алтая» сыграли важную роль в объединении турецкой общины во время турецкой войны за независимость.

Современность

Достижения 
 Чемпионат Турции по футболу
 Третье место (2): 1969/70, 1976/77.
 Кубок Турции по футболу
 Обладатель (2): 1966/67, 1979/80.
 Финалист (5): 1963/64, 1967/68, 1971/72, 1978/79, 1985/86.
 Суперкубок Турции по футболу
 Финалист (2): 1967, 1980.

Выступления в еврокубках 

 К — квалификационный раунд.
 1Р — первый раунд.
 2Р — второй раунд.
 3Р — третий раунд.

Текущий состав 

По состоянию на 16 ноября 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Сайт болельщиков

Появились в 1914 году в Турции
Футбольные клубы Измира